__БЕЗКН__
-{HLR}- може се односити на:
 Хофман ла Рош, швајцарска компанија за здравствене производе
 Регистар властитих претплатника, централна база података који садржи податке о сваком мобилном претплатнику који је овлашћен да користи основну -{GSM}- или -{WCDMA}- мрежу
 -{Harvard Law Review}-
 Замену за тешко дизање () који је -{Sikorsky CH-53K}-, хеликоптер за тешко дизање

ru:GSM core network#HLR (Home Location Register)